Yücel [] ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname. 

Yücel bedeutet „Werde erhaben!“. Es ist der Imperativ (Befehlsform) des Verbs „yücelmek“ („erhaben werden, sich charakterlich festigen, emporsteigen“).

Namensträger

Männlicher Vorname 

Yücel Aşkın (* 1943), türkischer Hochschullehrer, Autor und Dokumentarfilmer
Yücel Candemir (* 1995), türkischer Fußballspieler
Yücel Erten (* 1945), türkischer Schauspieler, Regisseur, Schriftsteller, Übersetzer und Intendant
Yücel Feyzioğlu (* 1946), türkisch-deutscher Kinderbuchautor und Satiriker
Yücel İldiz (* 1953), türkischer Fußballtrainer
Yücel Sivri (* 1961), türkischstämmiger Journalist, Lyriker, Schriftsteller und Übersetzer
Yücel Yıldırım (* 1993), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Adnan Yücel (1953–2002), türkischer Poet
 Ali Yücel (1930–1981), türkischer Ringer
 Can Yücel (1926–1999), türkischer Lyriker und Essayist
 Deniz Yücel (* 1973), deutsch-türkischer Journalist
 Dilek Mayatürk-Yücel (* 1986), deutsch-türkische Dokumentarfilmproduzentin und -autorin sowie Lyrikerin
 Hasan Ali Yücel (1897–1961), türkischer Politiker, Autor und literarischer Übersetzer
 Mukadder Seyhan Yücel (* 1971), türkische Hochschullehrerin für Germanistik
 Perihan Yücel (1952–1970), bekannt als Hippi Perihan, Ikone der türkischen Hippie-Bewegung
 Sedat Yücel (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Uğur Yücel (* 1957), türkischer Schauspieler, Filmproduzent und -regisseur

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname